Santísima Trinidad o Santa Trinidad puede referirse a:

Religión 
Santísima Trinidad, concepto religioso cristiano basado que Dios] es un ser único que existe como tres personas distintas.

Arte 
 Santísima Trinidad (1425-1426), fresco y pintado por Masaccio en la Iglesia de Santa María Novella (Florencia).
 Santísima Trinidad, obra del pintor renacentista italiano Sandro Botticelli (1445-1510).

Edificios 
 Iglesia de la Santísima Trinidad, .
 Monasterio de la Santísima Trinidad, .
 Capilla de la Santísima Trinidad en la ciudad polaca de Lublin, templo en donde se sintetizan el arte ruso-bizantino con el gótico.
 Fuerte Santísima Trinidad, fortaleza en el Reino de Chile que existió en la costa norte del Río Biobío en lo que hoy es la Provincia de Biobío.

Toponimia 
 Ciudad de la Santísima Trinidad, antiguo nombre de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Santa Trinidad, localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Santísima Trinidad, aldea fundada por los españoles en Costa Rica.
 Misión jesuítica de Santísima Trinidad del Paraná, en Paraguay.
 Santísima Trinidad, barrio de Asunción, Paraguay.
 Santisima Trinidad, localidad en el departamento de Cochabamba, Bolivia.

Buques 
 Santísima Trinidad, galeón español de mediados del .
 Santísima Trinidad, navío de línea español de finales del .
 Santísima Trinidad (1814), sumaca Argentina de las guerras de la independencia.
 ARA Santísima Trinidad (P-34), fragata argentina.
 ARA Santísima Trinidad (D-2), destructor argentino.

Gastronomía
Santísima Trinidad (gastronomía mexicana), en referencia al maíz, el frijol y el chile.
Santísima Trinidad (gastronomía cajún), en referencia a la cebolla, el pimiento morrón y el apio.